Ге́рман Андре́ев:
 Андреев, Герман Анатольевич (род. 1966) — советский и российский футболист, мастер спорта СССР.
 Андреев, Герман Иванович (1916—1957) — Герой Советского Союза.